Scrobipalpa — род бабочек из семейства Gelechiidae.

Распространение 
В Палеарктике около 250 видов (включая более 100 в Европе). В Северной Америке 10 видов (включая 4 интродуцированных из Европы). Более 30 видов найдены в Афротропике, 5 видов в Австралии и 2 вида в Ориентальной регионе. Из стран наибольшее разнообразие в Китае, где отмечено более 70 видов.

Описание 
Личинки большинства видов питаются растениями семейств Asteraceae и Amaranthaceae. Некоторые виды известны как вредители растений семейства Solanaceae.

Свекловичная минирующая моль или свекловичная моль (Scrobipalpa ocellatella Boyd) включена в список Вредных организмов, не входящих в перечни особо опасных и опасных вредных организмов.

Классификация 
Около 300 видов. Наиболее разнообразный в видовом отношении род трибы Gnorimoschemini, и один из крупнейших родов всего семейства Gelechiidae.

 

 Scrobipalpa abai Povolný, 1977
 Scrobipalpa abstrusa Huemer & Karsholt, 2010
 Scrobipalpa acuminatella (Sircom, 1850)
 Scrobipalpa acuta (Povolný, 2001)
 Scrobipalpa adaptata (Povolný, 2001)
 Scrobipalpa aestivans Falkovitsh & Bidzilya, 2003
 Scrobipalpa aganophthalma (Meyrick, 1931)
 Scrobipalpa ahasver Povolný, 1969
 Scrobipalpa albofusca Povolný, 1971
 Scrobipalpa albostriata Povolný, 1977
 Scrobipalpa algeriensis Povolný & Bradley, 1965
 Scrobipalpa alia (Falkovitsh & Bidzilya, 2006)
 Scrobipalpa alterna (Falkovitsh & Bidzilya, 2006)
 Scrobipalpa amseli Povolný, 1966
 Scrobipalpa anatolica Povolný, 1973
 Scrobipalpa aptatella (Walker, 1864)
 Scrobipalpa arborealis Povolný, 1978
 Scrobipalpa arenaceariella (Powell & Povolný, 2001)
 Scrobipalpa arenbergeri Povolný, 1973
 Scrobipalpa argentea Povolný, 1969
 Scrobipalpa argenteonigra Povolný, 1972
 Scrobipalpa artemisiella (Treitschke, 1833)
 Scrobipalpa asiri Povolný, 1980
 Scrobipalpa atriplex (Busck, 1910)
 Scrobipalpa atriplicella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa audax Povolný, 1966
 Scrobipalpa aulorrhoa (Meyrick, 1935)
 Scrobipalpa autonoma Povolný, 1969
 Scrobipalpa avetjanae Emelyanov & Piskunov, 1982
 Scrobipalpa bahai Povolný, 1977
 Scrobipalpa bahrainica Povolný, 1966
 Scrobipalpa bandiamiri Povolný, 1968
 Scrobipalpa bazae Povolný, 1977
 Scrobipalpa bidzilyai (Povolry, 2001)
 Scrobipalpa bifasciata Povolný, 1971
 Scrobipalpa bigoti Povolný, 1973
 Scrobipalpa biljurshi Povolný, 1980
 Scrobipalpa biskrae Povolný, 1977
 Scrobipalpa blapsigona (Meyrick, 1916)
 Scrobipalpa bradleyi Povolný, 1971
 Scrobipalpa brahmiella (Heyden, 1862)
 Scrobipalpa brandbergensis Bidzilya & Mey, 2011
 Scrobipalpa brandti Povolný, 1972
 Scrobipalpa bulganensis Povolný, 1969
 Scrobipalpa burmanni Povolný, 1971
 Scrobipalpa bryophiloides Povolný, 1966
 Scrobipalpa camphorosmella Nel, 1999
 Scrobipalpa candicans (Povolný, 1996)
 Scrobipalpa caryocoloides Povolný, 1977
 Scrobipalpa caucasica (Povolný, 2001)
 Scrobipalpa chersophila (Meyrick, 1909)
 Scrobipalpa chetitica Povolný, 1974
 Scrobipalpa chinensis Povolný, 1969
 Scrobipalpa chitensis (Povolný, 2001)
 Scrobipalpa chrysanthemella (Hofmann, 1867)
 Scrobipalpa clintoni Povolný, 1968
 Scrobipalpa coctans Povolný, 1969
 Scrobipalpa colasta (Meyrick, 1921)
 Scrobipalpa concerna Povolný, 1969
 Scrobipalpa concreta (Meyrick, 1914)
 Scrobipalpa confusa Povolný, 1966
 Scrobipalpa consueta (Braun, 1925)
 Scrobipalpa corleyi Huemer & Karsholt, 2010
 Scrobipalpa corsicamontes Varenne & Nel, 2013
 Scrobipalpa costella (Humphreys & Westwood, 1845)
 Scrobipalpa costimacula Janse, 1960
 Scrobipalpa crepera (Falkovitsh & Bidzilya, 2006)
 Scrobipalpa cretigena (Meyrick, 1914)
 Scrobipalpa cryptica Povolný, 1969
 Scrobipalpa cultrata Povolný, 1971
 Scrobipalpa dagmaris Povolný, 1987
 Scrobipalpa dalibori Lvovsky & Piskunov, 1989
 Scrobipalpa delattini Povolny, 1969
 Scrobipalpa deluccae Povolný, 1966
 Scrobipalpa deutschi Huemer & Karsholt, 2010
 Scrobipalpa disjectella (Staudinger, 1859)
 Scrobipalpa distincta Bidzilya & Li, 2010
 Scrobipalpa divergens (Povolný, 2002)
 Scrobipalpa diversa (Janse, 1950)
 Scrobipalpa divisella (Rebel, 1936)
 Scrobipalpa dorsoflava (Povolný, 1996)
 Scrobipalpa dorsolutea Huemer & Karsholt, 2010
 Scrobipalpa ebertiana Povolný, 1967
 Scrobipalpa ephysteroides (Povolný, 1967)
 Scrobipalpa eremica Povolný, 1967
 Scrobipalpa ergasima (Meyrick, 1916)
 Scrobipalpa erichi Povolný, 1964
 Scrobipalpa erichiodes Bidzilya & Li, 2010
 Scrobipalpa eschatopis (Meyrick, 1904)
 Scrobipalpa extensa Povolný, 1969
 Scrobipalpa felixi Povolný, 1978
 Scrobipalpa feralella (Zeller, 1872)
 Scrobipalpa filia Povolný, 1969
 Scrobipalpa flavidinigra Bidzilya & Li, 2010
 Scrobipalpa flavimaculata Bidzilya & Li, 2010
 Scrobipalpa flavinerva Bidzilya & Li, 2010
 Scrobipalpa forsteri Povolný, 1971
 Scrobipalpa frugifera Povolný, 1969
 Scrobipalpa fusca Bidzilya & Li, 2010
 Scrobipalpa gallicella (Constant, 1885)
 Scrobipalpa gallicola Falkovitsh & Bidzilya, 2003
 Scrobipalpa gecko (Walsingham, 1911)
 Scrobipalpa geomicta (Meyrick, 1918)
 Scrobipalpa gobica Povolný, 1969
 Scrobipalpa gorodkovi Bidzilya, 2012
 Scrobipalpa gozmanyi Povolný, 1969
 Scrobipalpa grisea Povolný, 1969
 Scrobipalpa griseoflava Bidzilya & Budashkin, 2011
 Scrobipalpa griseofusella (Toll, 1947)
 Scrobipalpa grossoides (Povolný, 2001)
 Scrobipalpa guttata Povolný, 1969
 Scrobipalpa halimifolia Bidzilya & Budashkin, 2011
 Scrobipalpa halimioniella Huemer & Karsholt, 2010
 Scrobipalpa halophila Povolný, 1973
 Scrobipalpa halymella (Millière, 1864)
 Scrobipalpa hannemanni Povolný, 1966
 Scrobipalpa halonella (Herrich-Schäffer, 1854)
 Scrobipalpa heimi Huemer & Karsholt, 2010
 Scrobipalpa helmuti Povolný, 1977
 Scrobipalpa hendrikseni Huemer & Karsholt, 2010
 Scrobipalpa heratella Povolný, 1967
 Scrobipalpa heretica Povolný, 1973
 Scrobipalpa hoenei Bidzilya & Li, 2010
 Scrobipalpa hungariae (Staudinger, 1871)
 Scrobipalpa hyoscyamella (Stainton, 1869)
 Scrobipalpa hyssopi Nel, 2003
 Scrobipalpa ignorans (Povolný, 1987)
 Scrobipalpa incola (Meyrick, 1912)
 Scrobipalpa indignella (Staudinger, 1879)
 Scrobipalpa inferna Povolný, 1973
 Scrobipalpa instabilella (Douglas, 1846)
 Scrobipalpa intima (Povolný, 2001)
 Scrobipalpa intricata Povolný, 1969
 Scrobipalpa jariorum Huemer & Karsholt, 2010
 Scrobipalpa kalidii (Falkovitsh & Bidzilya, 2006)
 Scrobipalpa karadaghi (Povolný, 2001)
 Scrobipalpa karischi Povolný, 1992
 Scrobipalpa kasyi Povolný, 1966
 Scrobipalpa kasyvartianella Povolný, 1967
 Scrobipalpa kaszabi Povolný, 1969
 Scrobipalpa keredjensis Povolný, 1968
 Scrobipalpa krasilnikovae Piskunov, 1990
 Scrobipalpa kumatai Povolný, 1977
 Scrobipalpa kurokoi Povolný, 1977
 Scrobipalpa kyrana Povolný, 2001
 Scrobipalpa lagodes (Meyrick, 1926)
 Scrobipalpa laisinca Povolný, 1976
 Scrobipalpa latiuncella Bidzilya & Li, 2010
 Scrobipalpa leucocephala (Lower, 1893)
 Scrobipalpa libanonica Povolný, 1966
 Scrobipalpa lutea Povolný, 1977
 Scrobipalpa macromaculata (Braun, 1925)
 Scrobipalpa magnificella Povolný, 1967
 Scrobipalpa manchurica (Matsumura, 1931)
 Scrobipalpa manhunkai Povolný, 1979
 Scrobipalpa maniaca Povolný, 1969
 Scrobipalpa marmorella Povolný, 1969
 Scrobipalpa meridioafricana Bidzilya & Mey, 2011
 Scrobipalpa meteorica Povolný, 1984
 Scrobipalpa meyricki Povolný, 1971
 Scrobipalpa minimella Povolný, 1968
 Scrobipalpa minimella (Turati, 1929)
 Scrobipalpa mixta Huemer & Karsholt, 2010
 Scrobipalpa moghrebanella (Lucas, 1937)
 Scrobipalpa mongolica Povolný, 1969
 Scrobipalpa mongoloides Povolný, 1969
 Scrobipalpa monochromella (Constant, 1895)
 Scrobipalpa montafghana Povolný, 1968
 Scrobipalpa montanella (Chrétien, 1910)
 Scrobipalpa monumentella (Chambers, 1877)
 Scrobipalpa murinella (Duponchel, 1843)
 Scrobipalpa nana Povolný, 1973
 Scrobipalpa nigrigrisea Bidzilya & Li, 2010
 Scrobipalpa nigripuncta Bidzilya & Li, 2010
 Scrobipalpa nigrosparsea Povolný, 1969
 Scrobipalpa nitentella (Fuchs, 1902)
 Scrobipalpa niveifacies Povolný, 1977
 Scrobipalpa nomias (Meyrick, 1921)
 Scrobipalpa nonyma (Turner, 1919)
 Scrobipalpa notata (Povolný, 2001)
 Scrobipalpa obscurus (Povolný, 1985)
 Scrobipalpa obsoletella (Fischer von Röslerstamm, 1841)
 Scrobipalpa obtemperata (Meyrick, 1925)
 Scrobipalpa occulta (Povolný, 2002)
 Scrobipalpa ocellatella (Boyd, 1858)
 Scrobipalpa ochraceella (Chrétien, 1915)
 Scrobipalpa ochromaculata (Lucas, 1950)
 Scrobipalpa ochrostigma Bidzilya & Li, 2010
 Scrobipalpa ocyphanes (Meyrick, 1937)
 Scrobipalpa oleksiyella Huemer & Karsholt, 2010
 Scrobipalpa omachella (Oberthür, 1888)
 Scrobipalpa optima Povolný, 1969
 Scrobipalpa orientalis Povolný, 1968
 Scrobipalpa otregata Povolný, 1972
 Scrobipalpa panjaensis Povolný, 1968
 Scrobipalpa paradoxa Piskunov, 1990
 Scrobipalpa parki (Povolný, 1993)
 Scrobipalpa parvipulex (Walsingham, 1911)
 Scrobipalpa pauperella (Heinemann, 1870)
 Scrobipalpa pendens (Meyrick, 1918)
 Scrobipalpa perinii (Klimesch, 1951)
 Scrobipalpa perinoides Povolný, 1967
 Scrobipalpa peterseni (Povolný, 1965)
 Scrobipalpa phagnalella (Constant, 1895)
 Scrobipalpa phalacrodes (Meyrick, 1913)
 Scrobipalpa phelotris (Meyrick, 1909)
 Scrobipalpa picta Povolný, 1969
 Scrobipalpa planodes (Meyrick, 1918)
 Scrobipalpa plesiopicta Povolný, 1969
 Scrobipalpa portosanctana (Stainton, 1859)
 Scrobipalpa postulatella Huemer & Karsholt, 2010
 Scrobipalpa povolnyi Emelyanov & Piskunov, 1982
 Scrobipalpa proclivella (Fuchs, 1886)
 Scrobipalpa pseudolutea Piskunov, 1990
 Scrobipalpa pulchra Povolný, 1967
 Scrobipalpa punctata (Povolný, 1996)
 Scrobipalpa puplesisi Piskunov, 1990
 Scrobipalpa pustovarovi Piskunov, 1990
 Scrobipalpa pyrrhanthes (Meyrick, 1904)
 Scrobipalpa rebeli (Preissecker, 1914)
 Scrobipalpa reiprichi Povolný, 1984
 Scrobipalpa remanella Povolný, 1966
 Scrobipalpa remota Povolný, 1972
 Scrobipalpa richteri Povolný, 1968
 Scrobipalpa rjabovi Piskunov, 1990
 Scrobipalpa salicorniae (Hering, 1889)
 Scrobipalpa salinella (Zeller, 1847)
 Scrobipalpa saltans Wakeham-Dawson, 2012
 Scrobipalpa samadensis (Pfaffenzeller, 1870)
 Scrobipalpa sattleri Lvovsky & Piskunov, 1989
 Scrobipalpa scrobipalpulina Povolný, 1967
 Scrobipalpa scutellariaeella (Chambers, 1873)
 Scrobipalpa selectella (Caradja, 1920)
 Scrobipalpa semnani Povolný, 1967
 Scrobipalpa sibila (Meyrick, 1921)
 Scrobipalpa similis Povolný, 1973
 Scrobipalpa sindibad Povolný, 1981
 Scrobipalpa sinica Bidzilya & Li, 2010
 Scrobipalpa skulei Huemer & Karsholt, 2010
 Scrobipalpa smithi Povolný & Bradley, 1965
 Scrobipalpa soffneri Povolný, 1964
 Scrobipalpa solitaria Povolný, 1969
 Scrobipalpa spergulariella (Chrétien, 1910)
 Scrobipalpa splendens Povolný, 1973
 Scrobipalpa spumata (Povolný, 2001)
 Scrobipalpa stabilis Povolný, 1977
 Scrobipalpa stangei (Hering, 1889)
 Scrobipalpa strictella Bidzilya & Li, 2010
 Scrobipalpa suaedella (Richardson, 1893)
 Scrobipalpa suaedicola (Mabille, 1906)
 Scrobipalpa suaedivorella (Chrétien, 1915)
 Scrobipalpa suasella (Constant, 1895)
 Scrobipalpa subnitens Povolný, 1969
 Scrobipalpa subroseata (Meyrick, 1932)
 Scrobipalpa substricta Povolný, 1967
 Scrobipalpa superstes Povolný, 1977
 Scrobipalpa swakopi Bidzilya & Mey, 2011
 Scrobipalpa synurella Povolný, 1977
 Scrobipalpa tereskeni (Falkovitsh & Bidzilya, 2006)
 Scrobipalpa thymelaeae (Amsel, 1939)
 Scrobipalpa tokari Huemer & Karsholt, 2010
 Scrobipalpa traganella (Chrétien, 1915)
 Scrobipalpa trifida (Povolný, 1987)
 Scrobipalpa trinella (Fuchs, 1903)
 Scrobipalpa tristrigata (Meyrick, 1938)
 Scrobipalpa trychnophylla Janse, 1960
 Scrobipalpa ultima Povolný, 1969
 Scrobipalpa uncispina (Povolný, 1987)
 Scrobipalpa usingeri Povolný, 1969
 Scrobipalpa ustulatella (Staudinger, 1871)
 Scrobipalpa vaccans Povolný, 1969
 Scrobipalpa vartianorum Povolný, 1968
 Scrobipalpa vasconiella (Rössler, 1877)
 Scrobipalpa vicaria (Meyrick, 1921)
 Scrobipalpa vladimiri Povolný, 1966
 Scrobipalpa voltinella (Chrétien, 1898)
 Scrobipalpa voltinelloides Povolný, 1967
 Scrobipalpa walsinghami Povolný, 1971
 Scrobipalpa wiltshirei Povolný, 1966
 Scrobipalpa xylochroa Janse, 1963
 Scrobipalpa zagulajevi Lvovsky & Piskunov, 1989
 Scrobipalpa zaitzevi Piskunov, 1990
 Scrobipalpa zizera Povolný, 1969
 Scrobipalpa zouhari Povolný, 1984

Дополнения 
 2019 год (Китай, 13 новых видов): S. triangulella (Gansu, Ningxia, Shaanxi), S. punctulata (Henan, Shanxi), S. septentrionalis (Heilongjiang, Ningxia), S. zhongweina (Ningxia), S. tripunctella (Hebei, Ningxia, Shanxi), S. ningxica (Ningxia), S. psammophila (Ningxia), S. zhengi (Inner Mongolia, Ningxia),  S. liui (Shanxi).

Бывшие виды 
 Scrobipalpa deleta Povolny, 1981
 Scrobipalpa fraterna Povolný, 1969
 Scrobipalpa gallincolella (Mann, 1872)
 Scrobipalpa gregori Povolný, 1967
 Scrobipalpa klimeschi Povolny, 1967
 Scrobipalpa milleri Povolny, 1977
 Scrobipalpa rebeliella Hauder, 1917
 Scrobipalpa sibirica Bidzilya, 2009
 Scrobipalpa trebujenae Povolny, 1977

Примечания

Литература 
 Bidzilya, O. & Yu. Budashkin, 2011: Two new species of the genus Scrobipalpa Janse, 1951 from the Eastern Crimea (Lepidoptera: Gelechiidae). Shilap Revista de Lepidopterologia 39 (156): 389—396.

Ссылки 
 

Выемчатокрылые моли